Tadeusz Jankowski (1892–1964) – prawnik, publicysta i dyplomata
 Tadeusz Jankowski (1903–1940) – kapitan łączności Wojska Polskiego, zamordowany w Charkowie
 Tadeusz Jankowski (1905–1940) – historyk, publicysta, podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Tadeusz Jankowski (1914–1940) – podporucznik artylerii Wojska Polskiego, dowódca 9. baterii 21 pal, zamordowany w Katyniu
 Tadeusz Jankowski (1914–1990) – lekarz, działacz polityczny, kapitan, kawaler Virtuti Militari
 Tadeusz Jankowski (ur. 1930) – narciarz, trener i olimpijczyk
 Tadeusz Jankowski – reżyser jednego z pierwszych polskich filmów kolorowych pt. Wesele księżackie w Złakowie Borowym, 1937
 Tadeusz Jankowski (1940–2015) – profesor matematyki na Politechnice Gdańskiej

Przypisy